Президентские выборы в Республике Македонии прошли 13 (1-й тур) и 27 апреля (2-й тур) 2014 года. 2-й тур проходил одновременно с парламентскими выборами.

Во втором туре Георге Иванов набрал 55 % голосов избирателей и был вновь избран президентом Республики Македонии. Явка составила 54 %.

Кандидаты 
Всего было зарегистрировано 4 кандидата. Президент Македонии Георге Иванов баллотировался на второй срок от правящей партии ВМРО — ДПМНЕ. Кроме него в выборах участвовали Стево Пендаровски от Социал-демократического союза как основной оппозиционный кандидат, профессор Зоран Т. Поповски от гражданского движения ГРОМ и Ильяз Халими от Демократической партии албанцев.

Результаты 
В первом туре победу одержал действующий президент Георге Иванов сумевший набрать без малого 52 % голосов избирателей. Однако из-за низкой явки голосовавших он не был переизбран, так как по македонской Конституции для победы в первом туре требуется больше половины голосов не от числа голосовавших, а от числа всех избирателей. Во второй тур вышел также Стево Пендаровский, который набрал 37,5 % голосов избирателей.

Второй тур состоялся 27 апреля этого же года. Победу как и предполагалось одержал действующий президент Георге Иванов.

Примечания 

Македония
Президентские выборы в Северной Македонии
2014 год в Северной Македонии